Полторак Володимир Абрамович — український мислитель, завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук ДУЕП.
 Полторак Микола Миколайович — старший солдат Збройних сил України.
 Полторак Олександр Іванович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Полторак Степан Тимофійович — український військовий діяч, міністр оборони України, колишній командувач Нацгвардії, внутрішніх військ МВС України, генерал армії України.

 Полторак Вікторія Миколаївна — російська та українська актриса театру і кіно.

українські прізвища